Али́мов — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

А 
 Алимов, Абдрахим (1925—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Алимов, Абдулла (1928—?) — председатель колхоза «Кырккызабад» Элликкалинского района Каракалпакской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Алимов, Александр Фёдорович (1933—2019) — советский и российский гидробиолог, академик РАН, директор Зоологического института РАН.
 Алимов, Анатолий Андреевич (1926—2008) — советский железнодорожник, депутат Верховного Совета СССР 10 и 11 созыва, член ЦК КП Украины.
 Алимов, Анвар Валиевич (род. 1955) — министр здравоохранения Республики Узбекистан.
 Алимов, Ариф Алимович (1912—2005) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР.

В-Д 
 Алимов, Владимир Ришадович (род. 1957) — советский и российский лётчик, полковник, Герой России.
 Алимов, Гулом Аминжонович (1918—1993) — настоящее имя советского узбекского поэта известного под псевдонимом Шухрат.

З, И 
 Алимов, Зариф Закирович (1921—1945) — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Алимов, Игорь Александрович (род. 1964) — русский писатель, директор Центра «Петербургское Востоковедение».
 Алимов, Ильяз Джумаваевич (род. 1990) — киргизский футболист.

Л, М 
 Алимов, Леонид Александрович (род. 1970) — российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Алимов, Максадбек (род. 1990) — киргизский футболист и мини-футболист.

Н 
 Алимов, Наврузбек (род. 1992) — узбекский футболист.
 Алимов, Нур Нивманович (1892—1968) — российский боксёр, советский государственный деятель.

П, Р 
 Алимов, Павел Мартемьянович (1900—1983) — советский военачальник, полковник.
 Алимов, Рахматулла Алимович (1902 — после 1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АН Узбекской ССР.
 Алимов, Рамиль (более известен как Ramil’; род. 2000) — российский певец и автор песен.

С 
 Алимов, Сайфи (1901—1984) — актёр театра, режиссёр.
 Алимов, Сали (1900—1992) — председатель колхоза имени Кирова Сузакского района Джалал-Абадской области, Герой Социалистического Труда.

Т-Ф 
 Алимов, Тагир (псевдоним Тагир Хурюгский; 1883—1958) — лезгинский советский поэт, депутат, народный поэт Дагестана.
 Алимов, Тимур Агзамович (1936—2015) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алимов, Улугбек Абдумажитович (род. 1989) — узбекский тяжелоатлет, призёр чемпионата мира.
 Алимов, Усман (1950—2021) — главный муфтий Узбекистана (2006—2021).
 Алимов, Фаттах — директор Регарской МТС Регарского района Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда.

Э, Ю 
 Алимов, Эннан (1912—1941) — советский крымскотатарский писатель и художник.
 Алимов, Юрий Борисович (1952—2008) — глава администрации города Салавата в 2002—2004 гг.

См. также 
 Алимовский
 Алымов

Примечания